Стрептоцеркоз (Streptocercosis) — гельминтоз из группы филяриатозов, проявляется зудом и отёком пораженных тканей. По данным ВОЗ патология относится к группе забытых болезней.

Этиопатотогенез 
Возбудитель — нематода Dipetalonema streptocerca (Mansonella streptocerca) имеет длину тела до 25 мм. Микрофилярии напоминают клюшку: тело прямое, но конец изогнут. Паразит распространён в зоне тропических лесов от Ганы до Заира. Поражённость населения в эндемичных районах достигает 70-90%. Переносчиками служат мокрецы рода Culicoides. Источник инвазии — человек и человекообразные обезьяны.

Личинки паразитируют в коже, взрослые особи — в подкожной клетчатке. У больных наблюдаются зуд,  папулёзная сыпь,  дисхромии, часто наблюдается увеличение паховых лимфоузлов. Болезнь протекает бессимптомно.

Диагностика 
Диагноз ставят при обнаружении микрофилярий возбудителя в тонких срезах кожи. Дифференциальный диагноз проводят с онхоцеркозом.

Лечение 
Диэтилкарбамазин по 6 мг на кг в сутки внутрь в несколько приёмов в течение 21 дня.

См. также 

 Акантохейлонематоз
 Нематодозы

Ссылки 
 Стрептоцеркоз

Примечания 

Нематодозы
Трансмиссивные болезни